Bracey ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Bracey (1893–1989), englische Quäkerin, Organisatorin britischer Flüchtlingshilfeaktionen während der Nazi-Zeit, Mitorganisation der Kindertransporte nach England
 Chris Bracey († 2014), britischer Lichtkünstler und -designer
 Claude Bracey (1909–1940), US-amerikanischer Sprinter
 Ishman Bracey (1901–1970), US-amerikanischer Blues-Sänger und Gitarrist
 Luke Bracey (* 1989), australischer Schauspieler